MUY steht für:
 Mouyondzi Airport (IATA-Code), Flughafen von Mouyondzi, Bouenza (Departement), Republik Kongo

Muy steht für:
 Le Muy, französische Gemeinde
 Muy Muy, Gemeinde im Departamento Matagalpa, Nicaragua

muy steht für:
 Muyang (Sprache) (ISO-639-3-Code), tschadische Sprache in Mayo-Sava, Nordkamerun

Siehe auch:
 Mui
 Moi
 Mooy

Abkürzung